Partito dell'Indipendenza (Sjálfstæðisflokkurinn) – partito politico islandese
 Partito Indipendentista Portoricano (Partido Independentista Puertorriqueño) – partito politico portoricano